«Максим Оса» — український графічний роман Ігоря Баранько;
 «Максим Оса» — український фільм за мотивами однойменного коміксу.